Os Gómez puede referirse a:

Os Gómez (La Cañiza), lugar de la parroquia de Oroso, concello da La Cañiza;
Os Gómez (Villarino de Conso), lugar de la parroquia de Chaguazoso, concello de Villarino de Conso.